В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Трейсі Остін (переможниця)
  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Венді Тернбулл (1-ше коло)

 Керрі Рід (чвертьфінал)
 Кеті Джордан (півфінал)
 Енн Кійомура (чвертьфінал)
 Анна-Марія Фернандес (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open